Distrito Central, Central Distrito, Center Distrito ou Centre Distrito podem referir-se a:

 Central - distrito em Botswana
 Distrito Central - distrito em Israel
 Distrito Central - cidade de Honduras
 Distrito administrativo central - subdivisão da cidade de Moscou, Rússia
 Distrito Federal Central - distrito da Rússia
 Centro - distrito de Florianópolis, Brasil
 Para distritos centrais (ku) nas cidades japanesas ver Chūō-ku (中央区) ou Naka-ku (中区)
 Para distritos centrais (gu) nas cidades coreanas ver Jung-gu (중구)

Ver também
Central (subdivisão de país)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos

de:Zentralrajon
lv:Centra rajons